Сан-Саба:

 Сан-Саба — XXI район (Rione) Рима.
 Сан-Саба — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Сан-Саба — город в Техасе, столица одноимённого округа.
 Сан-Саба — река в центральной части штата Техас (США).
 Сан-Саба (титулярная диакония) — титулярная церковь